Епархия Датуна () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Датун, Китай. Епархия Датуна входит в митрополию Тайюаня. Кафедральным собором епархии Датуна является церковь Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии.

История 

14 марта 1922 года Римский папа Пий XI издал буллу Concreditum Nobis, которой учредил апостольскую префектуру Датунфу, выделив её из апостольского викариата Северного Шаньси (сегодня — Архиепархия Тайюаня). Руководство апостольской префектурой было поручено мужской монашеской конгрегации Непрочного Сердца Марии.

17 июня 1932 года апостольская префектура Датунфу была преобразована в апостольский викариат Датунфу буллой Ut prosperitati spirituali Римского папы Пия XI .

11 апреля 1946 года Римский папа Пий XII издал буллу Quotidie Nos, которой возвёл апостольский викариат Датунфу в епархию Датуна.

8 июля 1990 года китайское правительство утвердило епископа Го Иньгуна из Католической Патриотической Ассоциации ординарием епархии Датуна. Это назначение не было подтверждено Святым Престолом.

Ординарии епархии 

 епископ Josephus Hoogers (3.03.1923 — 28.09.1931);
 епископ Franciscus Joosten (21.06.1932 — 20.11.1947);
 Sede vacante (с 20.11.1947 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003
  Булла Concreditum Nobis, AAS, 14 (1922), стр. 273 
  Булла Ut prosperitati spirituali, AAS 24 (1932), стр. 373 
 Булла Quotidie Nos, AAS 38 (1946), стр. 301

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Китая